Ballhausen ist 

ein Ortsname:
 Ballhausen, eine Gemeinde in Thüringen
 Ballhausen (Syrgenstein), Ortsteil der Gemeinde Syrgenstein, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

der Familienname folgender Personen:
 Günther Ballhausen (1912–1992), deutscher Journalist und Theaterregisseur
 Hans Ballhausen (1894–1980), deutscher Pädagoge, Verlagslektor und Herausgeber
 Henning Ballhausen (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Robert Lucius von Ballhausen (1835–1914), deutscher Politiker
 Thomas Ballhausen (* 1975), österreichischer Schriftsteller sowie Literatur- und Filmwissenschaftler
 Werner Ballhausen (* 1947), deutscher Jurist und Staatssekretär